Vrícké sedlo nebo Vríčanské sedlo je název dvou sedel v pohoří Malá Fatra na Slovensku:

 Vrícké sedlo (666 m) – sedlo jižně od obce Vrícko
 Vrícké sedlo (950 m) – sedlo severozápadně od obce Vrícko

Reference